The Sorrow es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Metal Gear Solid.

Historia del personaje 

The Sorrow (literalmente "La tristeza" o "El lamento" en castellano) es un miembro de la unidad COBRA, contra la que se enfrenta Naked Snake en Metal Gear Solid 3. Esta unidad fue creada como comando en la Segunda Guerra Mundial y estaba compuesta por miembros de todos los países Aliados. Están bajo las órdenes de The Boss, maestra de Naked Snake.

The Sorrow es el miembro más intrigante de todos. Era un psíquico que contactaba con los soldados muertos para obtener información del enemigo. Se ordenó a The Boss acabar con la vida de éste, quien a su vez era el hombre al que amaba. The Sorrow, conocedor de "la vida después de la muerte" dejó que The Boss cumpliera con su objetivo. Desde ese momento su espíritu la acompaña allá a donde vaya.

The Sorrow aparece en diversas ocasiones en el juego a modo de "pista", dando información útil al jugador en distintas ocasiones. Además, aparece como enemigo aunque realmente no se puede dañar puesto que ya está muerto, como indica la ausencia de los medidores de vida y resistencia.  

Por otro lado, The Sorrow es el padre del hijo que Los Filósofos le arrebataron a The Boss.

En Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots aparece brevemente en el acto final, cuando Screaming Mantis es derrotada. Screaming Mantis poseía dos muñecas de vudú para controlar a las personas a través de sus nanomáquinas: una con la forma de Psycho Mantis (con brillo naranja, para controlar a los vivos), y otra con la de The Sorrow (con brillo azul, para controlar a los muertos). Al vencer al jefe final, Psycho Mantis aparece para sorprender a Snake, y cuando desaparece dejando que la coraza de Screaming Mantis se rompa, se oye la voz de The Sorrow diciendo: "El espíritu de un guerrero estará siempre dentro de ti", sus últimas palabras dirigidas a The Boss antes de que ésta le matara. Si se pulsa el botón de acción mientras se oyen sus palabras, se ven imágenes del personaje.

Personajes de Metal Gear

it:Metal Gear Solid 3: Snake Eater#Unità Cobra